Auberville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Auberville im Département Calvados

mit Namenszusatz:
Auberville-la-Campagne im Département Seine-Maritime
Auberville-la-Manuel im Département Seine-Maritime
Auberville-la-Renault im Département Seine-Maritime

Siehe auch:
Aubréville